Jorge Oyarbide – calciatore uruguaiano
 Lourdes Oyarbide – ciclista su strada spagnola
 Miguel Ángel Alonso Oyarbide – ex allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo